Виталий Фокин:
 Фокин, Виталий Алексеевич (1906—1964) — советский военачальник, адмирал, командующий Тихоокеанским флотом.
 Фокин, Виталий Михайлович (1905—?) — американский танцовщик.